Шура-Бура — прізвище:
 Шура-Бура Іван Леонтійович (1891 - 1921) — підполковник Армії УНР
 Шура-Бура Михайло Романович (1918 - 2008) — радянський вчений в галузі кібернетики